Paraná Educativa FM, é uma emissora de rádio brasileira, sediada em Curitiba. Faz parte da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, ligado ao Governo do Estado do Paraná. Sua programação baseia-se em programas de entrevista, programas jornalísticos, e de música, especialmente MPB, Música Erudita, entre outros estilos. É sintonizada na frequência 97,1 MHz FM.

História 
A Rádio Educativa FM entrou em operação em 1992, com uma programação que valoriza o rock nacional, a música regional, a música brasileira e a erudita.

No ano de 2012, foi efetuada a aquisição de novos transmissores, mais modernos e potentes, o que possibilitou a melhora na qualidade de transmissão da rádio e o aumento de sua amplitude.

Ver também 
 TV Paraná Turismo
 Paraná Educativa AM

Estações de rádio de Curitiba
Fundações no Paraná em 1992